Подкарпа́тское воево́дство () — воеводство, расположенное на юго-востоке Польши, в междуречье Вислы и Сана, в Сандомежской котловине и предгорьях Карпат. Граничит на юге со Словакией, на востоке — с Украиной.

Площадь — 17 845,66 км². Население — 2 129 284 человека (2013). Административный центр — город Жешув. Важнейшие города — Жешув, Пшемысль, Сталёва-Воля, Кросно, Мелец, Тарнобжег, Дембица.

География 
Северная часть воеводства преимущественно равнинная, южная — гористая. На крайнем юге — горы Южные Бескиды высотой до 1348 м (гора Тарница). Северная часть — Сандомежская котловина — почти полностью распахана. Предгорья (Погорце) сильно расчленены долинами рек; сохранились островные сосновые и буковые леса. В горах — смешанные хвойно-широколиственные леса. Климат на равнине умеренный, мягкий (средняя температура января −3 °C, июля +18,5 °C), в горах — более холодный. Из полезных ископаемых в пределах воеводства имеются нефть, природный газ (в предгорной котловине), битум, железные руды, гипс, сера (близ Тарнобжега).

Экономика 
Наиболее развиты машиностроение (Жешув, Санок, Мелец), нефтеперерабатывающая (1-е место среди воеводств Польши по добыче нефти), нефте- и газодобывающая промышленность (Кросно, Ясло, Пшемысль), химическая (Тарнобжег — производство минеральных удобрений), стекольная (Кросно), деревообрабатывающая, лёгкая (обувная, текстильная, швейная) и пищевая промышленность, чёрная металлургия (Сталёва-Воля).

Подкарпатское воеводство — один из важнейших сельскохозяйственных регионов Польши. Под пашней — почти 50 % территории воеводства; свыше 30 % площади региона занимают леса. В горах — крупные лесозаготовки; реки используются для сплава леса; в Бескидах развито также пастбищное скотоводство, выращивается овёс. В предгорьях и на равнине ведущую роль играет растениеводство. Выращиваются пшеница (в предгорьях), рожь (на севере), картофель, табак, сахарная свёкла, масличные культуры. Садоводство; молочно-мясное животноводство (велико поголовье свиней).

Из рек только Висла и Сан судоходны. По территории воеводства проходят важные транзитные железнодорожные магистрали.

Административное деление 
В состав воеводства входит 21 повят и 4 города на правах повята.

Города

Галерея

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт